M32 ima več pomenov

 M32 (Messier 32; GC 117, NGC 221, UGC 452, PGC 2555), pritikava eliptična galaksija v ozvezdju Andromede.
 Avtocesta M32 (M32 motorway),  avtocesta v Bristolu, Anglija.